Micromyces är ett släkte av svampar. Micromyces ingår i familjen Synchytriaceae, ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Micromyces